Влади́мир Верёвкин: Верёвкин, Владимир Всеволодович (1904—1938) — советский писатель.
 Верёвкин, Владимир Игоревич (род. 1987) — киргизский футболист.
 Верёвкин, Владимир Николаевич (1821—1896) — русский генерал от инфантерии, комендант Петропавловской крепости.